

Biografia 
Nato il 19 maggio 1819 fu un militare e divenne un generale. Il 7 settembre 1860 fu incaricato dal re Francesco II delle Due Sicilie di formare un nuovo governo. Esso ebbe breve vita e gli succedette Pietro Calà Ulloa.

Collegamenti esterni